Светско првенство у кошарци 1967. било је 5. по реду, а одржано је у Колумбији од 27. маја до 11. јуна 1967. године. Совјетски Савез је освојио златну медаљу, Југославија је освојила сребрну медаљу док је Бразил освојио бронзану медаљу.

Учесници

Прелиминарна фаза

Група А

Група B

Група C

Финална фаза

Коначан пласман

Награде

Најбољи тим првенства 
  Радивој Кораћ 
  Иво Данеу — (МВП)
  Мјечислав Лопатка
  Модестас Паулаускас 
  Луиз Клаудио Менон

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ФИБА

 
Светска првенства у кошарци
Кошарка у 1967.